Jennifer Fox (regisseuse), een Amerikaanse filmregisseuse
Jennifer Fox (filmproducente), een Amerikaanse filmproducente